Гредінарі () — комуна в Румунії, у повіті Караш-Северін.
 Гредінарі () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Гредінарі.
 Гредінарі () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Гредінарі () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Гредінарі.
 Гредінарі () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Гредінарі () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Гредінарі.
 Гредінарі () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Голеєшть.
 Гредінарі () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Дрегенешть.